Tor, TOR ali ToR je lahko:

 Tor (enota): zgodovinska enota za tlak
 Thor ali Tor, bog groma v nordijski mitologiji
 Tor, stara keltska beseda za hrib in del številnih toponimov v Veliki Britaniji
 Tor Books, ameriška knjižna založba
 Tor (omrežje): omrežje strežnikov za anonimizacijo dejavnosti uporabnikov na internetu
 Tor (brskalnik): spletni brskalnik za brskanje po spletu prek omrežja Tor

Glej tudi 
 Thor (razločitev)
 Torr
 Torre
 Torres